Monticiani – abitanti di Monte Compatri
Monticiani – abitanti di Monte San Giovanni Campano